een Brits archeoloog en taalkundige; zie Henry Rawlinson (archeoloog)
 diens zoon, een Brits generaal uit WOI; zie Henry Rawlinson (generaal)